Halpern ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Halpern (1904–1978), französischer Immunologe und Pharmakologe
 Charna Halpern (* 1952), US-amerikanischer Komikerin
 Dina Halpern (1909–1989), polnische Schauspielerin
 Eric Halpern (1907–1991), österreichisch-jüdischer Journalist
 Jack Halpern (1925–2018), US-amerikanischer Chemiker
 Jeff Halpern (* 1976), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ida Halpern (1910–1987), österreichisch-kanadische Ethnomusikwissenschaftlerin
 Joel Martin Halpern (1929–2019), US-amerikanischer Ethnologe, Anthropologe und Hochschullehrer
 Joseph Halpern (* 1953), US-amerikanischer Informatiker
 Moyshe-Leyb Halpern (1886–1932), jiddischer Dichter
 Olga Halpern (1887–1967), ungarische Übersetzerin
 Otto Halpern (1899–1982), österreichischer Physiker
 Paul Halpern (* 1961), US-amerikanischer Physiker und Sachbuchautor
 Samari Alexandrowitsch Halpern (1904–1977), russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Seymour Halpern (1913–1997), US-amerikanischer Politiker
 Vilmos Halpern (1910–1969), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm Halpern (1895–1973), österreichischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Halpern Point, Landspitze im Grahamland, Antarktika
 Halperin, Halprin, Halper
 Heilbronn (Familienname) – dort zu Herkunft und Varianten
 Halpern-Streuung